

Cinema 
 Below – film del 2002 diretto da David Twohy

Musica 
 Below – singolo dei Leprous del 2019
 20 Below – singolo del produttore discografico statunitense Sam Spiegel
 Down Below – album della band metal svedese Tribulation

Persone 
 Alexander von Below (1801-1882) – politico tedesco
 Alexander Alexandrovič Below (1951-1978) – cestista russo
 Bernhard Below (1854-1931) – architetto tedesco
 Claus von Below-Saleske o Klaus (1866-1939) – diplomatico tedesco
 Ernst von Below (1863-1955) – generale tedesco
 Fred Below (1926-1988) – batterista statunitense
 Fritz von Below (1853-1918) – generale tedesco 
 Gerda von Below (1894-1975) – scrittrice tedesca
 Gottfried Below (1924) – calciatore tedesco
 Irene Below (1942) – storica dell'arte tedesca
 Nicolaus von Below (1907-1983) – aviatore tedesco
 Otto von Below (1857-1944) – generale tedesco